Le qualificazioni del singolare  del BCR Open Romania 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BCR Open Romania  2009 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Łukasz Kubot (ultimo turno)
 Santiago Ventura (Qualificato)
 Pere Riba (Qualificato)
 Júlio Silva (Qualificato)

 Daniel Muñoz de la Nava (ultimo turno)
 Dieter Kindlmann (primo turno)
 Filippo Volandri (Qualificato)
 Guillaume Rufin (primo turno)

Qualificati 

 Filippo Volandri
 Santiago Ventura

 Pere Riba
 Júlio Silva

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BCR Open Romania 2009
ATP World Tour 2009